Франциска (сокира) — бойова сокира германських народів раннього середньовіччя.

Власна назва 
 520 Франциска — астероїд головного поясу.

Жіноче ім'я 
 Анна Марія Франциска Саксен-Лауенбурзька — герцогиня Заксен-Лауенбурґу.
 Еліза ді Франциска — італійська фехтувальниця.
 Єлизавета Франциска Австрійська — ерцгерцогиня Австрійська, принцеса Угорщини та Богемії.
 Єлизавета Франциска Марія Кароліна Ігнатія Австрійська — ерцгерцогиня Австрійська.
 Марія Франциска Зульцбахська — пфальцграфиня Зульцбахська.
 Франциска Гільдебранд — німецька біатлоністка.
 Франциска Пройс — німецька біатлоністка.
 Урсула-Франциска Радзивілл — поетеса.